Frutta e verdura — двадцать третий студийный альбом итальянской певицы Мины, выпущенный в 1973 году на лейбле PDU.

Альбом изначально выпускался вместе с другим альбомом певицы, Amanti di valore, как двойной альбом. Оба они вошли в итальянский альбомный чарт и заняли там первое место как в еженедельном рейтинге; отдельно Frutta e verdura занял второе как в еженедельном, так и в годовом.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Мины
Альбомы PDU